een Bulgaars dorp in de oblast Boergas, zie hiervoor Bjala Voda (Boergas)
 een Bulgaars dorp in de oblast Pleven, zie hiervoor Bjala Voda (Pleven)